Hallenhockey-Bundesliga 2022/23 steht für:

 Hallenhockey-Bundesliga 2022/23 (Damen)
 Hallenhockey-Bundesliga 2022/23 (Herren)